Code name est le titre de plusieurs œuvres :
 Code Name: S.T.E.A.M. est un jeu vidéo sorti sur Nintendo 3DS en 2015 ;
 Codenames est un jeu de plateau d'association d'idée sorti en 2015 ;
 Code Name Geronimo est un téléfilm de guerre diffusé en 2012.